Канатова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Канатова, Валерия Игоревна (род. 1992) — узбекистанская легкоатлетка, прыгунья тройным.
 Канатова, Светлана Юрьевна (род. 1970) — российская легкоатлетка, бегунья на средние дистанции.